Cet article dresse la liste des souverains burgondes connus. Les données les concernant sont assez incertaines.

Liste des rois burgondes

Tableau

Chronologie

Généalogie et parenté de la dynastie burgonde 
Les rois burgondes sont en gras, tandis que les femmes sont en italique.

Annexes

Références

Sources bibliographiques

Sources historiographiques 

 Jordanès, Histoire des Goths, Les Belles Lettres, Paris, 1995.
 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, trad. par R. Latouche, Paris, Les Belles Lettres, 1963 (2 vol.).

Sources littéraires 
  Sidoine Apollinaire, Œuvres, éd. et trad. par A. Loyen, Paris, Les Belles Lettres, 19760-1970 (3 vol.).

Ouvrages sur la période 

 .
 .

.

 

.
 
 Jean-Pierre Leguay, L'Europe et les États barbares, s, Saint-Étienne, France, 2002 .
 P. Périn & G. Duchet-Suchaux, Clovis et les Mérovingiens, P. Périn & G. Duchet-Suchaux, Paris, France, 2002 .
.
 .
 .

Voir aussi 
 Burgondes (Grandes invasions) | Roi des Burgondes 
 Géographie : Sapaudia | Burgondie
 Royaumes burgondes : Guerre de Burgondie (523-524) | Bataille de Vézeronce (524)

Postérité
 Liste des rois de Bourgogne

Burgondes
Liste
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Burgondes